Torrettani – abitanti di Torretta di Crucoli
Torrettani – abitanti di Tourette-du-Château
Torrettani – abitanti di Tourrette-Levens